Алекса́ндр Ива́нович Бло́шкин () — председатель Волгоградской областной Думы.

Биография 
По распределению после учебы работал главным агрономом совхоза «Родина» Киквидзенского района Волгоградской области. После этого работал секретарем партбюро колхоза «Путь Ленина», руководителем ПО «Агропромхимия», генеральным директором ООО «Нива».

В 2009 и 2014 годах баллотировался в качестве кандидата на выборах депутатов в Волгоградскую областную думу. После избрания отказывался от мандата.

В 2005 и 2009 годах избирался главой Киквидзенского муниципального района.

В 2006 году в рамках федеральной программы «Социальное развитие села до 2010 года» получил в распоряжение несколько миллионов рублей, большую часть раздал своим приближенным. В 2008 году в отношении Блошкина по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285.1 УК РФ. Впоследствии дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

С мая 2014 года по сентябрь 2019 года — работал в правительстве (позднее — администрации) Волгоградской области на должностях министра по делам территориальных образований и информационной политики Волгоградской области, заместителя председателя Правительства Волгоградской области, заместителя Губернатора Волгоградской области.

8 сентября 2019 года избран депутатом Волгоградской областной Думы VI созыва. 30 сентября 2019 года на первом организационном заседании Волгоградской областной Думы единогласно избран председателем Волгоградской областной Думы. Автор резонансного законопроекта о переводе времени.

Личная жизнь 
Женат. Супруга Любовь Тимофеевна по профессии финансист. От брака двое детей. Имеет трех внуков.

Примечания 

Председатели Волгоградской областной Думы‎
Члены «Единой России»
Члены КПСС